

Беттвіль — колишній муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Беттвіль — громада в кантоні Ааргау
 Беттвіль — громада в кантоні Золотурн